Kelly Johnson – chitarrista inglese
 Kelly Johnson – attore neozelandese
 Clarence "Kelly" Johnson – ingegnere statunitense